Fascino biondo (The Patsy) – film del 1928 diretto da King Vidor
 Jerry 8¾ (The Patsy) – film del 1964 diretto da Jerry Lewis